Bergera (planta) gènere de plantes de la família de les rutàcies
 Bergera (ovella) Bestiar de llana de les comarques del nord-est del Principat de Catalunya.